Birmingham & District League 1892–93 var den fjerde sæson af den engelske fodboldliga Birmingham & District League. Ligaen havde deltagelse af 10 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. For første gang i ligaens historie lykkedes det at gennemføre alle kampene, og derfor kunne man efter sæsonen kåre Wolverhampton Wanderers Reserves som den første mester i Birmingham & District League.

Efter den forrige sæson havde fire hold forladt ligaen. I stedet blev fem nye hold optaget, herunder reserveholdene for områdets tre Football League-klubber.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger

Noter 

Sæsoner i West Midlands (Regional) League
Fodbold i 1892
Fodbold i 1893